Szatow () – toponim w Rosji oraz rosyjskie nazwisko

 Szatow – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Arkadij Wiktorowicz Szatow (1950) – świeckie nazwisko Pantelejmona, rosyjskiego biskupa prawosławnego
 Iwan Pawłowicz Szatow – postać z Biesów F. Dostojewskiego
 Michaił Wasiljewicz Szatow (1920–1980) – fałszywe nazwisko Piotra Wasiljewicza Kasztanowa, radzieckiego wojskowego kolaborującego z Niemcami
 Nikołaj Iwanowicz Szatow (1909–1992) – radziecki sztangista, mistrz Europy z 1947
 Nikołaj Stiepanowicz Szatow (1901–1946) – radziecki wojskowy skazany za kolaborację z wrogiem
 Oleg Aleksandrowicz Szatow (1990) – piłkarz rosyjski grający na pozycji ofensywnego pomocnika

Strony ujednoznaczniające